Коберідзе () — грузинське прізвище.

 Коберідзе Єрмолай Григорович (15 квітня 1904 — 12 липня 1974) — Герой Радянського Союзу;
 Коберідзе Лука (9 вересня 1994) — грузинський футболіст;
 Коберідзе Отар Леонтійович (ოთარ კობერიძე; 17 грудня 1924—9 березня 2015) — грузинський актор, кінорежисер і сценаріст; народний артист Грузії.

Грузинські прізвища